Mantaro (rivier) - rivier in Peru
 Montarovallei - vallei in Peru waardoor bovenstaande rivier stroomt

 Hashimoto Mantaro - Japans sinoloog
 Mantarō Kubota - Japans auteur